Загвязинский — фамилия.

Известные носители 
 Загвязинский, Владимир Ильич (1930—2021) — советский и российский учёный, доктор педагогических наук, профессор Тюменского государственного университета, сын доктора юридических наук, профессора Загвязинского И. И.
 Загвязинский, Илья Исаакович (1905 — после 1956) — советский учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор, отец доктора педагогических наук, профессора Загвязинского В. И.